Talachyn kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Talatjynskі Rajon, distrikt, Vitsebsks voblast, 
 Talatjyn, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar